L'Instituto de las Mujeres, anciennement Instituto de la Mujer (Institut de la Femme), est un organisme autonome espagnol, assigné au ministère de l'Égalité, à travers le secrétariat d'État d'Égalité.

Sa finalité est de promouvoir les conditions qui permettent l'égalité et la participation des femmes dans la vie politique, culturelle, économique et sociale. 

Il est l'un des organismes phares des droits des femmes en Europe. La première présidente est Carlota Bustelo. 

La présidente actuelle est Beatriz Gimeno.

Articles connexes 

 Pilar Mañas Brugat
 Transition démocratique espagnole
 Avortement en Espagne
 Femmes en Espagne

Références

Liens externes 

Organisme autonome (Espagne)
Association ou organisme lié au féminisme en Espagne
Association ou organisme ayant son siège en Espagne